YHB steht für:
 Flughafen Hudson Bay, Hudson Bay, Saskatchewan, Kanada (IATA-Code)
 Yard House Boat („Wohnschiff“)
 YHB-6, Delta King, amerikanischer Flussraddampfer
 YHB-7, Delta Queen, amerikanischer Flussraddampfer

Abkürzung